Ledce ist der Name mehrerer Ort in Tschechien

 Ledce, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Ledce u Kladna, Gemeinde im Okres Kladno
 Ledce u Mladé Boleslavi, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Ledce u Plzně, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Ledce u Židlochovic, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Ledce, Ortsteil von Kadlín, Okres Mělník
 Ledce, Ortsteil von Nespeky, Okres Benešov